

Cinema e televisione 
Il giocatore (Grand Slam) – film del 1933 diretto da William Dieterle
 Il giuocatore (Der Spieler) – film del 1938 diretto da Gerhard Lamprecht
Il giocatore (Le Joueur) – film del 1958 diretto da Claude Autant-Lara
Il giocatore, sceneggiato RAI del 1965 diretto da Edmo Fenoglio
Il giocatore (Rounders) – film del 1998 diretto da John Dahl

Letteratura 
Il giuocatore – commedia di Carlo Goldoni del 1750
Il giocatore – romanzo di Fedor Michajlovic Dostoevskij del 1866
Il giocatore (The Player) – romanzo di Michael Tolkin

Musica 
Il giocatore  – intermezzo di Luigi Cherubini del 1775
Il giocatore  – opera di Sergej Sergeevič Prokof'ev
Il giocatore  – album di Peppino Di Capri

Altro 
 Il giocatore – sceneggiato televisivo italiano del 1965